L'Indian Wells Masters 2007 (conosciuto anche come Pacific Life Open per motivi di sponsorizzazione) 
è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. 
È stata la 31ª edizione dell'Indian Wells Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2007, 
e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2007. 
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, 
dal 5 al 18 marzo 2007.

Campioni

Singolare maschile 

 Rafael Nadal ha battuto in finale  Novak Đoković 6–2, 7–5

Singolare femminile 

 Daniela Hantuchová ha battuto in finale  Svetlana Kuznecova 6–3, 6–4

Doppio maschile

 Martin Damm /  Leander Paes hanno battuto in finale  Jonathan Erlich /  Andy Ram 6–4, 6–4

Doppio femminile

 Lisa Raymond /  Samantha Stosur hanno battuto in finale  Chan Yung-jan /  Chuang Chia-jung 6–3, 7–5

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 2007
WTA Tour 2007